Maria Karolina Sabaudzka (ur. 17 stycznia 1764 w Turynie, zm. 28 grudnia 1782) – księżniczka Sardynii i Piemontu, księżna Saksonii jako żona Antoniego Wettyna.

Życiorys 
Urodziła się w Turynie jako Maria Carolina Antonietta Adelaide – dziesiąte dziecko (szósta córka) króla Sardynii – Wiktora Amadeusza III oraz jego żony Marii Antonietty Burbon, infantki hiszpańskiej. Jej trzej bracia (Karol Emanuel IV, Wiktor Emanuel I i Karol Feliks) zostali kolejnymi królami Sardynii. Z kolei jej dwie starsze siostry weszły do francuskiej rodziny królewskiej, poślubiając młodszych braci króla Ludwika XVI Burbona: Maria Józefina Sabaudzka wyszła za hrabiego Prowansji (późniejszego króla Ludwika XVIII Burbona) a Maria Teresa Sabaudzka wyszła za hrabiego d’Artois (późniejszego króla Karola X Burbona), zaś trzecia, Maria Anna Sabaudzka, została wydana za mąż za swojego stryja, Benedetto di Savoia. Jej bliską kuzynką była przyjaciółka francuskiej królowej Marii Antoniny – Maria Teresa Ludwika Sabaudzka księżna de Lamballe.

O ślubie księżniczki zdecydował jej ojciec który wybrał na jej męża ówczesnego następcę tronu Saksonii, księcia Antoniego Wettyna, syna księcia-elektora Fryderyka Krystiana i Marii Antoniny Wittelsbach, który był bliskim kuzynem szwagrów przyszłej panny młodej, których matką była Maria Józefa Saska. Pomimo zastrzeżeń Marii Karoliny, została ona zaślubiona per procura w Palazzina di caccia of Stupinigi w dniu 29 września 1781, a następnie w Dreźnie 24 października 1781 osobiście z mężem. Uroczystości w Sabaudii były pełne imprez w Pałacu Królewskim, w którym się narodziła, a także w Palazzo Gontieri.

Maria Karolina opuściła dom niechętnie we wrześniu 1781 r. Jej rodzina towarzyszyła jej aż do Vercelli, gdzie musiała podobno zostać wypchnięta z powozu, aby odjechać do swej nowej ojczyzny. Po jej przybyciu do Saksonii, w związku ze śmiercią w 1780 roku matki księcia Antoniego, została członkinią saksońskiego domu panującego, ustępując rangą tylko bratowej swojego męża, księżnej Amalii z Wittelsbachów, tj. żonie Fryderyka Augusta, ówczesnego władcy Saksonii.

Życie na drezdeńskim dworze nie trwało długo. Maria Karolina zaraziła się ospą i zmarła w Dreźnie 28 grudnia 1782 roku. Po jej śmierci Antoni Wettyn poślubił Marię Teresę Habsburg.

Rodowód

Linki zewnętrzne 
 Coro A.N.A. Sezione di Milano - Carolina di Savoia - chór
 Medley: Chonsoun D'Espouses - Carolina Di Savoia - solistka

Dynastia sabaudzka
Ludzie urodzeni w Turynie
Urodzeni w 1764
Zmarli w 1782
Zmarli na ospę prawdziwą